Dmitrij Ušakov è un ginnasta russo.
Dmitrij Nikolaïevitch Ušakov è stato un accademico russo.